Э́ми Ни́ксон (; ) — канадская кёрлингистка. В составе сборной Канады — бронзовый призёр Олимпийских игр 2006, бронзовый призёр чемпионата мира 2012. Чемпион Канады (, ). Играет на позиции третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила университет Калгари по трём специальностям: кинезиология, исследования применительно к женщинам () и право. Работает адвокатом () в Калгари.

Её отец Дерил () был тренером женской сборной Канады по кёрлингу на Олимпийских играх 2006. Он и привёл Эми в кёрлинг в 10 лет. Её бабушка Харви Форнер () также была тренером по кёрлингу.

Замужем за кёрлингистом Майком Вестлундом (), игравшим, в частности, вторым в команде Дэвида Недохина в 2012—2013 и первым в команде Кевина Кюи в 2002—2003. У них один ребёнок: дочь Кэли (Kali, род. 2012).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета Калгари
Адвокаты Канады